WZY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nassau Seaplane Base (Bahamas)